Nádeník je české příjmení, se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Miroslav Nádeník – český fotbalista
 Zbyněk Nádeník (1925–2018) – český matematik a vysokoškolský pedagog

Česká příjmení